Peiresc kan syfta på:

 Nicolas-Claude Fabri de Peiresc (1580–1637), fransk astronom, arkeolog och historiker
 19226 Peiresc, asteroid i yttre huvudbältet, uppkallad efter astronomen
 Peirescius, krater belägen i månens sydöstra del, också uppkallad efter astronomen